Die 1. deild karla 2000 war die 46. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 19. Mai und endete am 15. September 2000. Neben Meister FH Hafnarfjörður stieg auch der Zweitplatzierte Valur Reykjavík auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Símadeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2000 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2000 rsssf.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000